Аттанкур () - муніципалітет у Франції, у регіоні О-де-Франс, департамент Сомма
 Аттанкур () - муніципалітет у Франції, у регіоні Гранд-Ест, департамент Верхня Марна